Bollo – impronta in rilievo, lasciata da un marchio di metallo o da un sigillo che reca sopra una superficie piana un disegno; importanti quelli emessi su mattoni e tegole (Bolli laterizi) perché talora costituiscono un elemento per la datazione degli edifici. 
 Bollo – marchio apposto dallo Stato su un documento per attestarne un determinato requisito di validità, pubblicità, valore, eccetera, oppure soltanto per indicare è stato pagato un determinato tributo (imposta di bollo)
 Bollo auto – tributo locale a favore della regione di residenza, che grava sugli autoveicoli, motocicli e camion immatricolati nella Repubblica Italiana.
 Bollo – pane colombiano
 Bollo – pane italiano tradizionale della Toscana

Altri progetti